Als Baureihe 46 bezeichnet werden
 Dampflokomotiven der BDŽ-Baureihe 46 (1931)
 Dampflokomotiven der CFL-Baureihe 46